Figurent ici les singles de Kagerou, groupe de rock japonais.

Biological Slicer 

Album du groupe kagerou, sorti le .

Liste des titres en romanjis 
 Eroa
 R Shitei
 Saigo No Kensa
 Wrist Cutter

Liste des titres en japonais 
 エロア
 R指定
 最期の検査
 リストカッター

Jikasei full-course 

Troisième single du groupe kagerou, sorti le .

 Chuui
 Jumyakou Salad
 Urami Koto
 Kakusei Jelly

Iromegane to scandal 

Quatrième single du groupe kagerou, sorti le .

 Yuugure no Shazai
 Exotic na kansenshou
 Soushitsu

Kurokami no AITSU 
(黒髪のアイツ) est un maxi-single sorti le .

Liste des titres en romanjis 
 Kurokami no AITSU
 Masatsu Shinko
 Shibire Kokoro
 Koi Uta

Liste des titres en japonais 
 黒髪のアイツ
 摩擦信仰
 痺れ心
 恋唄

Shiroi karasu 
(白い鴉) est un maxi-single du groupe kagerou sortit le .

Liste des titres en romanjis 
 Shiroi karasu
 Soine pessary
 3.2.1
 XII dizzy

Liste des titres en japonais 
 白い鴉
 添い寝ペッサリー
 3.2.1
 XII dizzy

Zetsubou ni SAYONARA 
(絶望にサヨナラ) est un maxi-single du groupe kagerou sortit le .

Liste des titres en romanjis 
 zetsubou ni SAYONARA
 Watashi.
 Ai wa savage

Liste des titres en japonais 
 絶望にサヨナラ
 私.
 愛はサベージ

Kusatta umi de oborekaketeiru boku wo sukuttekureta kimi 

Kusatta umi de oborekaketeiru boku wo sukuttekureta kimi (腐った海で溺れかけている僕を救ってくれた君) est un maxi-single du groupe kagerou sorti le .

Liste des titres en romanjis 
 Yuuyami wo saita hana
 Shuuchi no ori
 Hibike, kono koe
 Kusatta umi de oborekaketeiru boku wo sukuttekureta kimi

Liste des titres en japonais 
 夕闇を裂いた花
 羞恥の檻
 響け、この声.
 腐った海で溺れかけている僕を救ってくれた君

Tonarimachi no kanojyo 

Tonari machi no kanojo (となり町の彼女) est le dernier maxi-single du groupe kagerou sortit le .

Liste des titres en romanjis 
 Tonarimachi no kanojyo  	
 Seijya no Ame
 Ragan（Remix）
 Samishisa to Nemure（Remix)

Liste des titres en japonais 
 となり町の彼女
 聖者の雨
 裸眼（Remix）
 淋しさと眠れ（Remix）

Kagerou
Album de Kagerou